Ledizione 1937-38 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale del Ferencváros, che conquistò il suo 14º titolo.

Capocannoniere del torneo fu Gyula Zsengellér dell'Újpest con 31 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente

Verdetti 
 Ferencváros campione d'Ungheria 1937-38.
  Ferencvárosi FC, Újpesti FC ,Hungária FC e Kispesti FC  ammesse alla Coppa dell'Europa Centrale 1938.
 Győri ETO e Budai 11 retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1937
Calcio nel 1938
Campionato ungherese di calcio